Pflegerl ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Pflegerl (1943–2007), österreichischer Theaterregisseur
 Siegfried Pflegerl (* 1939), österreichischer Jurist, Künstler und Philosoph